Суперкубок Албанії з футболу 2001 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 вересня 2001 року між чемпіоном Албанії клубом Влазнія та переможцем кубку Тираною.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

2001
Албанія